404 puede referirse a:

 El número natural cuatrocientos cuatro.
 El año 404 d. C.
 El año 404 a. C.
 Error 404, un código de estado HTTP.
 El automóvil Peugeot 404.
 El asteroide (404) Arsinoë.
 La película de suspenso 404.